Каппелле-суль-Таво () — коммуна в Италии, расположена в регионе Абруццо, подчиняется административному центру Пескара.

Население составляет 3691 человек, плотность населения составляет 738 чел./км². Занимает площадь 5 км². Почтовый индекс — 65010. Телефонный код — 085.

Покровителем населённого пункта почитается святой Паскуаль Баилон. День города ежегодно празднуется 17 мая.

Ссылки